Stuff steht für:

 Stuff (Magazin), ein britisches Männermagazin
 Stuff – Ein tödlicher Leckerbissen, einen US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 1985
 stuff.co.nz, eine neuseeländische Mediennetzseite des Unternehmens Stuff Limited

Stuff ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Stuff (* 1982), deutscher Fußballspieler

Stüff bezeichnet einen Ortsteil der Gemeinde Negernbötel im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Staff